

Astronomia 
 29624 Sugiyama – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ai Sugiyama (1975) – ex tennista giapponese
 Arata Sugiyama (1980) – calciatore giapponese
 Hajime Sugiyama (1880-1945) – generale giapponese 
 Kazuko Sugiyama (1947) – doppiatrice giapponese 
 Kōhei Sugiyama (1927) – giocatore di baseball giapponese
 Kōichi Sugiyama (1931-2021) – compositore giapponese
 Kōichi Sugiyama (1971) – ex calciatore giapponese
 Kōta Sugiyama (1985) – ex calciatore giapponese
 Makoto Sugiyama (1960) – ex calciatore giapponese
 Noriaki Sugiyama (1976) – doppiatore giapponese
 Ryūichi Sugiyama (1941) – ex calciatore giapponese
 Sachiko Sugiyama (1979) – ex pallavolista giapponese
 Shōsaku Sugiyama (1906-1992) – attore giapponese
 Takeo Sugiyama (1933) – ex cestista giapponese